Piasecznia – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Piasecznia – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Kadzidło

Zobacz też 
 Piasecznica